Ги́ви Дми́триевич Чохе́ли (, 27 июня 1937, Телави, Грузинская ССР, СССР — 25 февраля 1994, Тбилиси, Грузия) — советский футболист, защитник. Заслуженный мастер спорта СССР (1965). Заслуженный тренер Грузинской ССР (1971).

Биография 
В 1956 году выступал за команду «Надиквари» из родного Телави, а затем до конца своей игровой карьеры — в тбилисском «Динамо» с 1957 по 1965 год.

За сборную СССР провёл 19 матчей. Также сыграл за сборную СССР в 1 неофициальном матче. Обладатель Кубка Европы 1960 года. Участник чемпионата мира 1962 года.

Тренер в команде «Динамо» (Тбилиси) (1966—1968, 1971—1972). Главный тренер команды «Динамо» (Тбилиси) (1969—1970, 1974). Начальник команды «Динамо» (Тбилиси) (1969, 1984—1985).

Похоронен на Сабурталинском кладбище.

Футболисты СССР
Игроки сборной СССР по футболу
Заслуженные мастера спорта СССР
Игроки ФК «Кахети»
Игроки ФК «Динамо» Тбилиси
Футбольные тренеры СССР
Заслуженные тренеры Грузинской ССР
Тренеры ФК «Динамо» Тбилиси
Чемпионы Европы по футболу
Похороненные на Сабурталинском кладбище